

Sigle 
 Caisse des dépôts et consignations – la Cassa depositi francese a controllo statale
 Casa di cura
 Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention) – organizzazione statunitense per lo studio e la prevenzione delle malattie infettive.
 Codex diplomaticus Cavensis – pubblicazione di fonti storiche medievali longobarde
 Codice di condotta
 Codice di diritto canonico – codice normativo della Chiesa cattolica di rito latino.
 Connected Device Configuration – J2ME
 Consiglio di classe –  organo collegiale della scuola italiana.
 Convergenza Democratica di Catalogna (Convergència Democràtica de Catalunya) – partito politico spagnolo.

Aziende 
 CDC (azienda) – società proprietaria della catena di informatica Computer Discount
 Control Data Corporation – società informatica nota per la produzione di supercomputer negli anni '60 e '70.
 Cooperativa Doppiatori Cinematografici – società italiana di doppiaggio.

Codici 
 CDC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Cedar City (Stati Uniti d'America)
 CDC – codice identificativo del VORTAC di Caraffa di Catanzaro, radioassistenza per la navigazione aerea